Альберто Педро Кальдерон (; 14 сентября 1920 — 16 апреля 1998) — аргентинский математик, лауреат престижных международных премий.

Член Национальной академии наук США (1968).

Биография 
Родился в 1920 году в Мендосе. Заинтересовался математикой ещё будучи школьником, однако отец хотя и поощрял его занятия, но убедил его, что этим трудно будет заработать на жизнь, и поэтому, поступив в Университет Буэнос-Айреса, Альберто Кальдерон выучился по специальности «Гражданское строительство». Окончив университет в 1947 году, он получил работу в научно-исследовательской лаборатории геофизического подразделения государственной нефтедобывающей компании YPF.

Работая в YPF, Кальдерон продолжал поддерживать связи со знакомыми по университету математиками — в частности, с Луисом Сантало. В 1948 году в Буэнос-Айрес приехал Антони Зигмунд из Чикагского университета, который, познакомившись с Кальдероном, предложил ему работать вместе. В 1949 году Кальдерон приехал в Чикаго по стипендии Фонда Рокфеллера. Маршалл Стоун побудил его получить учёную степень, и оформив три незадолго до этого опубликованные статьи в диссертацию Кальдерон получил в 1950 году степень Ph.D. по математике.

Впоследствии Кальдерон преподавал во многих университетах Аргентины, США и Испании, оказав большое влияние на развитие математики в этих странах.

Научные достижения

Награды и звания

Членство в академиях

Избранные труды 

 . This is one of the key papers on singular integral operators.
 
 Calderón, A. P. (1963): "Boundary value problems for elliptic equations", Outlines for the Joint Soviet - American Symposium on Partial Differential Equations, Novosibirsk, pp. 303–304.
 
 Calderón, A. P. (1980): "Commutators, Singular Integrals on Lipschitz curves and Applications", Proc. Internat. Congress of Math. 1978, Helsinki, pp. 85–96.

Примечания

Ссылки 

Математики Аргентины
Математики США
Члены Национальной академии наук США
Выпускники Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Инженерного факультета Университета Буэнос-Айреса
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Лауреаты премии Бохера